Erdling () — немецкая метал-группа, основанная в конце 2014 года Neill Freiwald и Niklas Kahl.

История 
История Erdling берет свое начало еще в те времена, когда в немецкой группе Stahlmann выступал ударник Никлас Каль, а Нил Девин только присоединился к стану «Стальных». Не со всеми у Нила получилось наладить взаимоотношения в группе, единственным человеком, с которым нашлось взаимопонимание, оказался ударник Ник.

При выступлениях и некоторых моментах в студии, Нил и Ник заговорили об однообразии последних альбомов и что Stahlmann не хочет развиваться.

В том же году Соер умудрился создать себе соло-проект Sündenklang. Этот проект был направлен на привлечение «слабого пола», так как считал Мартин, что если на концерт будут ходить девушки, то и парни подтянутся за ними.

Но спустя один альбом, это творение еле дышит и мало дает выступлений. Мартин как-то раз обещал, что напишет к этому соло-творению еще и второй полноформатник, но так все на обещаниях и заглохло. В этой связи, Ник и Нил стали чувствовать дискомфорт и нехватку времени и нереализованности.

После чего, по прошествии года, ребята приняли решение о выходе из «Стальных». Ребята после ухода из Stahlmann были в раздумьях о том, что же им делать дальше. А чувство нереализованности долго их не покидало, пока не решили о создании своей группы.

Как только начались налаживания контактов, парни поняли, что нужно выбрать стиль «Industrial Metal» с щепоткой «Dark Rock», что касается других музыкантов, то они не заставили Нила ждать. И тут, примкнули Нено и Марко. Касательно лейбла, то его ребятам не нужно было даже искать. «Out Of Line Music GmbH» была сама заинтересована в группе, которая носила простое, легкое и запоминающееся название «Erdling».

Как-то Нил объяснил причину, по которой было выбрано название своему детищу:«Суть проста, и она заключается в том, что мы все живем на планете под названием „Земля“ и таким образом, все мы [Erdling]»

Дискография

Альбомы 
 2016: Aus den Tiefen
 2017: Supernova
 2018: Dämon
 2020: Yggdrasil
 2021: Helheim
 2023: Bestia

Мини-альбом 
 2018: Dämon – The Secret Tracks

Синглы 
 2015: Blitz und Donner
 2016: Mein Element
 2018: Tieftaucher
 2019: Wir sind Midgard
 2019: Im Namen der Krähe
 2019: Wölfe der Nacht
 2019: Am heiligen Hain
 2021: Fimbulwinter
 2021: Rabenherz
 2021: Götterdämmerung
 2021: Leuchtfeuer
 2022: Deus
 2023: Freiheit

Состав 
 Neill Freiwald (Neill Devin) — вокал, гитара, программирование
 Christian Schäfer — барабаны
 Max Nash - гитара
 Valy - гитара
 Robin Sem Vedrfölnir — басист

Бывшие участники 
 Marco Politi — басист
 Niklas Kahl — ударник
 Nate Pearson — басист
 Anders Pierre — басист 
 Christian Eichlinger — ударник
Neno Knuckle (Ne Djentno) — гитара

Временные участники 
 Alexander Langer — басист

Примечания

Ссылки 
 https://www.erdling.rocks/
 https://www.facebook.com/erdlingofficial/

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Индастриал-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы 2010-х годов